Évelyne Kestemberg
Jean Kestemberg